Oumou Touré est le nom de personnalités :
 Oumou Touré, joueuse de basket-ball franco-sénégalaise ;
 Oumou Touré Traoré, personnalité politique malienne.